Het Nederlands kampioenschap dammen 1994 werd van 27 maart t/m 9 april 1994 (met een rustdag op 3 april) in Huissen gespeeld met een barrage om de titel in Assen op 1, 2 en 3 juni. 
Op de gedeelde 1e plaats in het toernooi eindigden Hans Jansen en Rob Clerc met allebei 17 punten uit 13 partijen. 
Nederlands lampioen werd Hans Jansen omdat de tweekamp tussen hem en Clerc in een gelijkspel (3-3) eindigde en Jansen meer SB-punten had verzameld. 
Op de 3e plaats met 1 punt achterstand eindigde Hein Meijer.

Barrage om de titel
Jansen en Clerc speelden op 1, 2 en 3 juni in Assen een barrage van 3 partijen met regulier tempo om de titel. 
Alle 3 partijen eindigden in remise waarmee Jansen de titel kreeg toegewezen op basis van het SB-systeem. 
Jansen plaatste zich met de 1e plaats voor het wereldkampioenschap 1994 in Den Haag. 
Clerc plaatste zich met de 2e plaats voor het zonetoernooi 1994 in Heerenveen.

Resultaten

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Dammen in 1994
Dammen
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen
Dammen
Dammen